Gobrecht ist der Name von:
 Heinrich Gobrecht (1909–2002), deutscher Physiker
 Horst Gobrecht (1936–2015), deutscher SPD-Politiker